

Тишкино — присілок, Моркинський район, Марій Ел
 Тишкино — присілок, Новотор'яльський район, Марій Ел